Чемпіонат світу з хокею з шайбою серед юніорських команд (жінки) 2018 — 11-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорок. Чемпіонат проходив у Росії в місті Дмитров, з 6 по 13 січня 2018 року.

Топ-дивізіон

Команди

Попередній етап

Група А

Група В

Втішний раунд 
  —  7:3, 3:0

Плей-оф 
{{Плей-оф на 6 команд
| RD1=Чвертьфінали
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал
| group1=
| group2= 

| RD1-seed1=A4
| RD1-team1=
| RD1-score1=3
| RD1-seed2=B1
| RD1-team2=
| RD1-score2=1

| RD1-seed3=A3
| RD1-team3=
| RD1-score3=2
| RD1-seed4=B2
| RD1-team4=
| RD1-score4=0

| RD2-seed1=A1
| RD2-team1=
| RD2-score1=4
| RD2-seed2=A4
| RD2-team2=
| RD2-score2=3

| RD2-seed3=A2
| RD2-team3=
| RD2-score3=2
| RD2-seed4=A3
| RD2-team4=
| RD2-score4=1

| RD3-seed1=A1
| RD3-team1=
| RD3-score1=9
| RD3-seed2=A2
| RD3-team2=
| RD3-score2=3

| RD3-seed3=A3
| RD3-team3=
| RD3-score3=1
| RD3-seed4=A4
| RD3-team4=
| RD3-score4=5
}}

Матч за 5-е місце ''' —  2:1

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):

Джерело: ІІХФ

Дивізіон І

Дивізіон ІА 
Турнір проходив в Азіаго (Італія) 8 — 14 січня 2018.

Дивізіон ІВ 
Турнір відбувся в Катовицях (Польща) 6—12 січня 2018 року.

Дивізіон ІВ (кваліфікація) 
Турнір проходив у Мехіко (Мексика) 29 січня — 4 лютого 2018.

Посилання 
 ІІХФ  
 Дівочий чемпіонат на eurohockey 

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніорки)
2018 у хокеї з шайбою